Ива́н Фёдорович Па́нькин (1 декабря 1921, село Пылково, Саратовская губерния — 19 октября 1998, Тула) — советский русский писатель, член Союза писателей СССР (с 1958), заслуженный работник культуры РФ (1992), почётный гражданин города Тулы.

Биография 
Иван Федорович появился на свет 1 декабря 1921 года в простой крестьянской семье. Его малой родиной стало село Пылково в Пензенской области. Отец Ивана, по происхождению эрзянин, приехал в русское селение на заработки, да так и остался. Маленький Иван наслаждался беззаботным детством недолго: родителей унесла болезнь, а ему предстояла нелёгкая судьба беспризорника. По второй версии после потери матери и новой женитьбы отца сбежал из дома и прибился к беспризорникам.

Служба 
За время взросления Ивану пришлось пережить множество непростых жизненных ситуаций, перепробовать с десяток различных профессий, иногда весьма неожиданных (цирковой артист). Лишь одна детская мечта прошла с ним через все время — желание увидеть море. Маленьким мальчиком, а потом и возмужавшим юношей Иван мечтал о море. Ему буквально снилось, как он бороздит его просторы. Эту свою страсть он смог претворить в жизнь.

Великую Отечественную войну Панькин встретил рядовым морским пехотинцем. В череде боёв был тяжело ранен и контужен. В морской пехоте прошёл всю войну.

Литературное образование 
В послевоенные годы к Ивану Федоровичу пришло желание писать. Слова просились на бумагу с тем же напором, с каким раньше мальчик Ваня мечтал о морских путешествиях.В 1956 году Панькин написал своё первое произведение — повесть «Начало одной жизни». В основу книги легли автобиографические события со времен собственного детства. Книга имела успех и Панькин поступает в Литературный институт, одновременно заканчивая Высшие литературные курсы.

Творчество

Тульские сказания 
К моменту окончания института в его копилке было несколько детских книг. После многочисленных переездов по стране Панькин неожиданно для себя остается в Туле.В 1961 году он устраивается в областную газету «Коммунар», рядовым литературным работником. Одновременно с этим работает в Приокском издательстве редактором отдела детской и юношеской литературы.Именно в Туле писатель открыл для себя жанр народных сказов. В этот период Иван Федорович всерьёз увлёкся историей тульского народного оружейного промысла. По мотивам исторических документов он создаёт колоритного литературного героя — находчивого и весёлого оружейного мастера Тычку. Все произведения написаны в лёгком для понимания простонародном жанре фольклорного сказа. Его книгами зачитывались и взрослые, а дети знакомились с его повестями в рамках обязательного школьного внеклассного чтения.

Книги 
Тульский период стал самым плодотворным в творческом плане. Здесь выпущены были первые его сборники «Голубые паруса», «Серебряный голос», сборник цирковых рассказов.

В 1961 году Иван Федорович опробовал себя в драматургическом жанре: вышли в свет пьесы «Андрей Балашов» и «Сказ о туляке, умелом мужике».С 1962 года чередой идут сборники автора. В этом году выходит книга «Волшебный мастер» в тульском издательстве.В 1964 году выпускаются «Тайны старого колчана» в Москве.В 1965 году печатается разошедшаяся многим тиражом «Легенда о матерях»; через год — сборник «Внук зелёной молнии».Сказы Ивана Панькина отличаются от принятых за эталон в русской литературе сказов Бажова. Его произведения более стилистически выверены, но всё так же каждый сказ доносит до читателя истинно народное представление о добре и справедливости, открывает зерно народной мудрости.Книги писателя были переведены на несколько языков и вышли общим тиражом до 3 миллионов экземпляров.

Общественная жизнь 
 Иван Федорович Панькин стал одним из идейных организаторов отделения Союза писателей в Туле. При нём тульское объединение стало самостоятельным творческим формированием.
 Его книги были включены в обязательную школьную программу ещё при жизни писателя.
 На третьем съезде писателей, в 1970 году, заслуженный детский автор Агния Барто особо отметила творчество Ивана Фёдоровича в своём докладе.

Награды 
 медали
 орден Красной Звезды
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (22.01.1982)
 орден Отечественной войны 1-й степени (6.4.1985)
 премия имени Сергия Радонежского (1991)
 почётный гражданин Тулы (5.10.1994) — За многолетнюю литературную и общественную деятельность
 премия имени Н. Лескова «Левша» (1995).

Память 
Скончался Иван Федорович 18 октября 1998 года в городе Туле.В конце 2001 года состоялось несколько мероприятий по празднованию 80-летия со дня рождения писателя. Вечера памяти посетили представители администрации города Тулы, работники Департамента культуры и кинематографии города, студенты и преподаватели гуманитарных направлений.Иван Федорович был утверждён в звании почётного гражданина Тулы.

См. также 
 Почётные граждане Тулы

Комментарии

Примечания

Литература

Произведения и публикации И. Ф. Панькина 
 «Внук зелёной молнии», «Тайны старого колчана»: Легенды, Сказы / Худож. Н.Кочергин.- М: Дет. лит., 1966.- 94 с.: ил.
 «Волшебный мастер»: Легенды.- Тула: Кн. изд-во, 1962.- 16 с.: ил.
 «Девочка Люся и тигр Акбар» / Худож. В. К. Михайлов.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1967.- 21 с.: ил. — (Б-чка «Светлячок»).
 «Легенда о матерях» / Худож. Е.Дрофин.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1965.- 20 с.: ил.
 «Легенды и сказки» / Худож. А.Макаров.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1982.- 191 с.: ил.
 «Легенды о матерях» / Худож. Е.Катышев.- М.: Дет. лит., 1988.- 31 с.: ил.
 «Легенды о мастере Тычке» / Худож. Л.Непомнящий.- М: Дет. лит., 1981.- 206 с.: ил.
 «Легенды о мастере Тычке» / Худож. С.Сюхин.- М: Дет. лит., 1989.- 240 с.: ил.
 «Легенды о мастере Тычке» / И.Панькин; Хранители памяти / В.Курбатов; Радость открытия / С.Ямщиков.- М: Худож. лит., 1990.- 380 с.- Загл. обл.: Мастера.- (Роман-газ. для юношества; 1/1990).
 «Легенды о мастере Тычке», «Легенды о матерях» / Худож. А.Макаров.- Тула: Пересвет, 2001.- 175 с.: ил.
 «Начало одной жизни»: Повесть / Худож. В. К. Михайлов.- Тула: Кн. изд-во, 1963.- 199 с.: ил.
 «Начало одной жизни»: Повесть / Худож. В.Высоцкий.- М.: Дет. лит., 1967.- 224 с.: ил.
 «Начало одной жизни»: Повесть и легенды / Худож. Ю.Игнатьев.- М.: Дет. лит., 1971.- 303 с.: ил.
 «Начало одной жизни»: Повесть, легенды / Худож. А. С. Макаров.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1987.- 320 с.: ил.- (Приок. проза).
 «Приключения братьев Тик-Так»: Повесть / Худож. В.Каневский.- М.: Дет. лит., 1965.- 32 с.
 «След на море»: Повесть, сказки и легенды.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1974.- 271 с.
 «О житейских нравах тульских мастеров»: [Буклет].- Тула: Изд-во «Коммунар», 1990.
 «Тайны старого колчана». Сказы тульских мастеров / Худож. Ю.Ворогушин.- М.: Дет. лит., 1964.- 46 с.: ил.
 «Тайны старого колчана», или «Легенды о мастере Тычке» / Худож. М. Г. Рудаков.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1970.- 87 с.: ил.
 «Тайны старого колчана», или «Легенды о мастере Тычке» / Худож. М. Г. Рудаков, А.Макаров.- М.: Сов. Россия, 1973.- 78 с.: ил.
 «Легенды о мастере Тычке» // Тулы золотые мастера: Сказы, повести, новеллы, очерки.- Тула, 1991.- С.176-203.
 «То же» // Куликово Поле.- 1992.- № 1-2.- С.13-14.
 «Железный мундир»: Сказы о тульских умельцах // Коммунар.- 1962.- 17 июня.
 «Желтый комочек»: Рассказ // Мол. коммунар.- 1983.- 7 июля.
 «Один из сказов о мастере Тычке» // Там же.- 1999.- 17 авг.
 «Самый обыкновенный»: Рассказ // Там же.- 1963.- 24 марта.
 «Дядя Ваня»: [Беседа] // Тула вечерняя.- 1996.- 31 окт.
 «Как ни противно, снова хочется жить»: [Беседа] // Тул.известия.- 1994.- 7 мая.

Литература о нём 
 О присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры России»: Указ Президента России № 705 от 25.06.1992 // Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верховн. Сов. РСФСР.- 1992.- № 27.- Ст.1588., В том числе И. Ф. Панькину.
 «О награждении Панькина И. Ф. Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР: Указ Президиума Верховн. Сов. РСФСР от 22.01.1982» // Ведомости Верховн. Сов. РСФСР.- 1982.- № 4.- Cт.132.
 Стещенко-Фролов Н. «Премия имени Сергия Радонежского» // Коммунар.- 1991.- 9 окт.
 Феоктистов А. «И вновь на поле Куликовом»… // Коммунар.- 1991.- 17 окт.
 «О писателях, лауреатах премии, в том числе И. Ф. Панькине».
 Ганичев В. «Тульский Левша протягивает руку потомкам» // Лит. Россия.- 1995.- № 5.-С.15.
 «Наследники Левши» // Тул.известия.- 1995.- 27 янв.
 «Премия имени Лескова Ивану Панькину» // Позиция.- 1995.- № 3.- С.2.
 Щепакин С. «Наследники Левши» // Коммунар.- 1995.- 24 янв.
 «Ряд туляков стали лауреатами премии им. Лескова „Левша“, в том числе И. Ф. Панькин».
 «Поздравляем»! // Тула вечерняя.- 1994.- 15 окт.
 "О присвоении звания «Почётный гражданин г. Тулы» И. Ф. Панькину.
 «Панькин — Почётный гражданин» // Коммунар.- 1994.- 25 окт.
 «Панькин Иван Федорович» // Тульский биографический словарь.- Тула, 1996.- Т.2.- С.84.
 «Панькин Иван Федорович» // Тульская писательская организация: Информ. справ.- Тула, 1978.- С.38-41.- Библиогр.: 20 назв.
 «Панькин Иван Федорович» // Современные писатели-туляки: Справ.- Тула, 1991.- С.44-48, портр.
 Милонов Н. А. «Русские писатели и Тульский край»: Очерки по лит. краеведению.- [2-е изд.].- Тула: Приок. кн. изд-во 1971.- 574 с.- Из содерж.: К новым творческим вершинам: (Лит. жизнь Тульского края в послевоенные годы) — С.497-499.
 Овинников Д. «О людях легендарной жизни» // Овинников Д. С тобой, Россия.- Тула.- 1984.- С.61-74.
 Прасолов И. «Памяти Ивана Панькина: Стихи-посвящение» // Иван-Озеро: Сб. произведений тул. писателей.- Тула, 2001.- Вып.3.- С.245.
 Астафьев В. «Зрячий посох»: Повесть // Москва.- 1988.- № 1.- С.4-67.
 На с.51-53 о личности и творчестве И.Панькина, о совместной учёбе на высш. лит. курсах.
 Пахомов В. «Алмазная грань: К 70-летию И. Ф. Панькина» // Ясная Поляна.- 1991.- № 4.-С.200-207.
 Тюленева Н. «Утоли мои печали, мамушка!» // Воскресение: Ист.-публицистич. альманах.- 1995.- № 1.- С.12-18.
 Артёмов В. «Похвальное слово мастеру» // Мол. коммунар.- 1983.- 7 июня.
 Вдовенко Е. «А мыслей — на всю жизнь»… // Коммунар.- 1971.- 28 нояб.
 Жуков А. «Записная книжка Панькина» // Там же.- 1988.- 12 июня.
 Кириленко Ю. «Гимн людям труда» // Там же.- 1983.- 5 апр.
 «О творческом вечере И. Ф. Панькина».
 Логунов А. «Всего два слова»… // Там же.- 1981.- 15 марта.
 Логунов А. «Удивительный мастер» // Мол. коммунар.- 1982.- 21 сент.
 Лучников А. «Труды и дни Ивана Панькина» // Тула вечерняя.- 1996.- 30 нояб.- С.1.
 Норильский С. «Автор тульских сказов» // Мол. коммунар.- 1970.- 14 июня (прил.).
 Овинников Д. «Вникая в творчество народное» // Там же.- 1976.- 30 нояб.
 Пахомов В. «Создатель тульских сказов» // Тул. известия.- 2001.- 11 дек.
 Пахомов В. «Фигура умолчания» // Лит. Россия.- 1991.- 20 сент.- С.10; Тула.- 1991.- 28 сент.
 Петровский К. «Счастливый дар: Заметки о творчестве И.Панькина» // Коммунар.- 1982.- 1 сент.
 Пешков А. «Мастер, по имени жизнь» // Мол. коммунар.- 1981.- 10 дек.
 «Писатель сказового жанра» // Тула.- 2001.- 14 дек.- С.3.
 «О вечере памяти И. Ф. Панькина».
 Стещенко Н. «Кинофильм о тульском мастере» // Коммунар.- 1976.- 15 окт.
 «Об экранизации на киностудии „Мосфильм“ книги И. Ф. Панькина „Тайны старого колчана“, или „Легенды о мастере Тычке“».
 Стещенко Н. «Легенды рождает жизнь» // Там же.- 1981.- 1 дек.
 Шавырин В. «Сказывать — мастер: Ивану Панькину — 70 лет» // Там же.- 1991.- 30 нояб.
 Шестаков К. «Дядя Ваня» // Тула.- 2001.- 4 дек.- С.4.

 «Панькин Иван Федорович»: Некролог // Тул. известия. — 1998. — 20 окт.
 «Иван Федорофич Панькин: Его считали классиком тульской литературы» // Тула вечерняя. — 1998. — 20 окт. — С. 8.
 «Умер писатель» // Мол. коммунар. — 1998. — 20 окт.

Библиография 
 Сазонова Т. В. 70 лет со дня рождения (1921) И. Ф. Панькина // Тульский край. Памятные даты на 1991 год: Указ. лит. — Тула, 1990. — С.47-48.

Ссылки 
Панькин Иван Федорович
 Тракетории судеб и книг: к 100-летию И. Ф. Панькина

Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Почётные граждане Тулы